Чилдыр () — район и город в провинции Ардахан на северо-востоке Турции. На территории района находится озеро Чилдыр.

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Официальный сайт города

Районы Ардахана